Enol est un toponyle hispanique et Énol un produit chimique, qui peuvent faire référence à :

Toponymie

Espagne 
 Les lacs d'Enol, autre nom des lacs de Covadonga, deux petits lacs de montagne situés dans la cordillère Cantabrique, dans les Pics d'Europe, dans la communauté autonome des Asturies, à l'extrême nord de l'Espagne, au cœur du parc national des pics d'Europe comprenant le lac Enol et le lac Ercina ;
 Le lac Enol, un des deux lacs de Covadonga ;
 La Picota de Enol, une petite montagne des Pics d'Europe couverte de prairie, placée entre le lac Enol et le lac Ercina, d'où on peut avoir une vue panoramique sur les deux lacs. Elle culmine à  ;
 La Porra de Enol, un sommet des Pics d'Europe qui surplombe le lac Enol à l'ouest. Il culmine à  ;
 la Vega de Enol, une prairie voisine du lac Enol au sein d'une vallée qui formait autrefois le lit glaciaire ayant creusé le lac.

 La Torre de Santa María ou Peña Santa de Enol ou Torre de Santa María, le second sommet du  des Pics d'Europe dans la cordillère Cantabrique, dans la province des Asturies en Espagne, culminant à  d'altitude.
 l' (Aguja de Enol en espagnol), une petite montagne du même massif, située légèrement en contrebas de la précédente, culminant à  d'altitude.

Chimie 
 L'énol, un alcène avec une fonction alcool en position vinylique.

Astronomie 
 (263613) Enol, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes. Il a été baptisé ainsi en référence au lac Enol des Asturies.

Références